Osoby o nazwisku Moszczeński
 Adam Moszczeński (1731-1823), generał wojsk koronnych, szambelan królewski, poseł
 Andrzej Moszczeński (1707-1783), urzędnik ziemski
 Franciszek Michał Moszczeński (-1751), kasztelan, poseł
 Ignacy Moszczeński, generał-adiutant królewski, urzędnik ziemski XVIII wieku
 Józef Moszczeński, urzędnik królewski XVIII wieku
 Józef Moszczeński (1894-1957), podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Leon Moszczeński (1899-1940), oficer marynarki wojennej Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej,
 Stanisław Moszczeński (1734-1790), językoznawca
 Stefan Moszczeński (1871-1946), ekonomista rolny, działacz społeczny
 Tadeusz Moszczeński (1891-1944), podpułkownik aptekarz Wojska Polskiego
 Zygmunt Moszczeński (1893-1974), podpułkownik Wojska Polskiego

 Zobacz też
 Moszczeński Hrabia – polski herb hrabiowski